Парламентские выборы в Сенегале проходили 29 апреля 2001 года. Выборы прошли в соответствии с новой Конституцией, утвержденной на референдуме в начале 2001 года. После победы Абдулая Вада на президентских выборах в 2000 году Коалиция Сопи, включавшая Сенегальскую демократическую партию Вада и её союзников, получила значительное большинство.

Предвыборная обстановка 
После того, как Вад был избран президентом в 2000 году, он вступил в «сожительство» с Социалистической партией, которая всё ещё занимала подавляющее большинство мест в Национальном собрании. Ваду было конституционно запрещено распускать Национальное собрание и назначать новые парламентские выборы, но он решил пересмотреть Конституцию и заявил, что пока не будет проводить политические инициативы. Поскольку он не пытался установить новое законодательство, ему не нужно было идти на компромисс с Национальным собранием, которое просто одобрило бюджет и отложило работу. Социалистическая партия не возражала против конституционных изменений Вада, которые включали предоставление президенту право роспуска Национального собрания. Новая Конституция легко была одобрена на референдуме. Затем Вад распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы. При этом контролируемый социалистами Сенат был отменён референдумом.

Хотя Ваду было запрещено Конституцией принимать участие в митингах во время избирательной кампании, а Коалиции Сопи не разрешалось использовать его фотографию в своих бюллетенях для голосования, Вад активно и заметно участвовал в кампании Сопи, что вызывало критику его противников. Вад призывал людей проголосовать за Коалицию Сопи, чтобы он мог эффективно управлять с безопасным большинством.

Результаты

Примечания 

Сенегал
Выборы в Сенегале
2001 год в Сенегале